Roussil peut désigner :
 Robert Roussil, un sculpteur québécois ;
 Roussil, une espèce de Pokémon.

Voir aussi 
 La Roussille, lieu-dit du marais poitevin

Homonymie